Анхелита има више значења:

 Анхелита (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Анхелита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику